Wettolsheim es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Alto Rin, en la región de Alsacia.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE
 Wettolsheim, informaciones generales en el sitio quid.fr
 
 Plano de Wettolsheim en Mapquest

Localidades de Alto Rin